Федак — фамилия.
 Федак, Степан Степанович (1901—1945) — украинский военный деятель, старшина Легиона УСС, Украинской Галицкой Армии, оберштурмфюрер 14-й дивизии СС «Галичина».
 Федак, Уильям (в монашестве Василий, при рождении Василий Васильевич Федак; 1909—2005) — епископ Константинопольской православной церкви.
 Федак, Юлиана Леонидовна (род. 1983) — украинская профессиональная теннисистка.